La Colère des dieux – film del 1947 diretto da Carl Lamac
 La Colère des dieux – film del 2003 diretto da Idrissa Ouédraogo